Praděd má více souvisejících významů:

 praděd – příbuzenský vztah pradědeček, tj. otec dědečka, resp. přeneseně velmi starý muž
 Praděd (1491 m n. m.) – nejvyšší hora Hrubého Jeseníku, v České republice na hranici Moravy a Slezska, na hranici okresů Bruntál a Šumperk
 Praděd (národní přírodní rezervace) – národní přírodní rezervace
 Praděd (postava) – legendární postava, duch hor
 Praděd (likér) – bylinný likér
 Euroregion Praděd/Pradziad – polsko-český euroregion